Koritnik je lahko:

 Koritnik, priimek več znanih ljudi  
 Koritnik, naselje pri Višegradu v Bosni in Hercegovini
 Koritnik, naselje pri Brezi v Bosni in Hercegovini
 Koritnik, naselje pri Ivanjici v Srbiji
 Koritnik, 2393 m visok vrh v Srbiji /Kosovo?
Naravni park Korab-Koritnik v Albaniji